Aze kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Azé, Loir-et-Cher, kommun, 
 Azé, Mayenne, kommun, 
 Azé, Saône-et-Loire, kommun,